Il singolare del torneo di tennis Alexander Kolyaskin Memorial 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Federico Browne che ha battuto in finale Simon Greul 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Jurij Ščukin (quarti di finale)
 Igor' Kunicyn (primo turno)
 Fernando Verdasco (secondo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (primo turno)

 Simon Greul (finale)
 Juan Pablo Guzmán (secondo turno)
 Artem Derepasko (secondo turno)
 Francisco Costa (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alexander Kolyaskin Memorial 2002